Eastport puede hacer referencia a varios lugares de Estados Unidos:

 Eastport (Maine), una ciudad en el estado de Maine. 
 Eastport (Míchigan), un lugar designado por el censo en el estado de Míchigan.
 Eastport (Nueva York), un lugar designado por el censo en el estado de Nueva York.